Европейский маршрут Е98 — европейский автомобильный маршрут категории А в Турции, соединяющий город Топбогази с турецко-сирийской границей. Длина маршрута — 64 км.

Маршрут Е98 проходит через города Кирикхан, Рейханли и Джилвегёзю.

Е98 пересекается с маршрутом E91.

См. также 

 Список европейских автомобильных маршрутов

Ссылки 

 Карта европейских маршрутов 
 International E-road network 
 European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) 14 mars 2008 

Европейские маршруты
Дороги Турции